Beaune-la-Rolande peut désigner :

 Beaune-la-Rolande, une commune française située dans le département du Loiret.
 Beaune-la-Rolande, un camp d'internement situé dans la commune de Beaune-la-Rolande dans le département du Loiret (France) pendant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie